Альфонсо Эдвард Белл (; , Белл (Калифорния), Калифорния — , ) — американский бизнесмен и теннисист, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.

Теннисная карьера 

На Играх 1904 в Сент-Луисе Белл участвовал в обоих турнирах. В индивидуальном разряде он занял третье место и получил бронзовую медаль, а в командном, играя вместе с Робертом Лероем, дошёл до финала и получил серебряную награду.

Ссылки 
 Альфонсо Белл на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1875 году
Родившиеся 29 сентября
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Теннисисты США
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1904 года
Выпускники Оксидентал-колледжа